In de Verenigde Staten:
Florida (staat), een staat in de Verenigde Staten van Amerika
Florida City, een plaats in de staat Florida
Florida (Massachusetts), een plaats in de staat Massachusetts
Florida (Missouri), een plaats in de staat Missouri
Florida (Montgomery County), een plaats in Montgomery County in de staat New York
Florida (Ohio), een plaats in de staat Ohio
Florida (Orange County), een plaats in Orange County in de staat New York

In andere landen:
Florida (provincie), een provincie in Bolivia
Florida (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Florida (Chili), een gemeente in de Chileense provincie Concepción
Florida (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Copán
Florida (Puerto Rico), een plaats in Puerto Rico
Florida (departement), een departement van Uruguay
Florida (stad in Uruguay), de hoofdstad van dit departement
Flórida, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Florida (Valle del Cauca), een gemeente in het Colombiaanse departement Valle del Cauca
La Florida (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Nariño
Florida (metrostation), een metrostation in Barcelona
Florida-eilanden, een eilandengroep in de Solomoneilanden

Overig:
Florida (bedrijf), een voormalig katoenverwerkingsbedrijf in België
Florida (schip, 1905), een Italiaans passagiersschip

Personen:
Richard Florida, een Amerikaanse econoom
Flo Rida, een Amerikaanse rapper

Zie ook
Vlag van Florida (doorverwijspagina), voor een overzicht van de vlaggen van de diverse Florida's
Spaans Florida: Spaanse kolonie in de staat Florida
Frans Florida: Franse kolonie in de staat Florida
Floridagroep, een 20e-eeuwse Argentijnse literaire stroming